Kokalj je lahko:

 Kokalj, priimek
 Kokalj, enoletni plevel